Выжиск:

 Выжиск — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Пилский повят.
 Выжиск — гмина (уезд) в Польше, входит в Пилский повят, Великопольское воеводство.